Příjmení Zaorálek nosí více osobností:

 Lubomír Zaorálek (* 1956) – český politik a poslanec
 Jaroslav Zaorálek (1896–1947) – český překladatel
 Hugo Zaorálek – sekční šéf meziválečného Ministerstva školství, stavitel Zaorálkovy vily na Babě

 v přechýlené podobě
 Hedvika Zaorálková (1900–1982) – česká akademická sochařka

Podobná příjmení 
 Zaoral

Externí odkazy